Sphaerobathytropa är ett släkte av kräftdjur. Sphaerobathytropa ingår i familjen Scleropactidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gråsuggor och tånglöss
Sphaerobathytropa